al-Aqsa (, „fern“) steht für:
 al-Aqsa-Moschee, eine Moschee auf dem Tempelberg in der Jerusalemer Altstadt
 Masdschid-e-Aqsa, eine Moschee in Pakistan
 al-Aqsa-Märtyrerbrigaden, eine militante palästinensische Organisation
 al-Aqsa-Intifada, einen gewaltsamen Konflikt zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften
 Al-Aqsa e.V., ein verbotener Verein, der für die Hamas in Deutschland Spenden sammelte
 al-Aqsa-Universität, eine palästinensische Universität in Gaza
 al-Aqsa TV, ein von der palästinensischen Hamas betriebener Fernsehsender mit Sitz im Gazastreifen
 Al-maghrib al-aqsa, „ferner Westen“, frühere arabische Bezeichnung etwa des heutigen Marokko

Siehe auch
 AKSA
 Axa (Begriffsklärung)